Сехемкара Аменемхет V — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1776 — 1773 годах до н. э. Представитель XIII династии (Второй переходный период).

Свидетельства правления 
Согласно Туринскому папирусу, фараон с именем Ра-Аменемхет был одним из первых фараонов XIII династии. По мнению египтологов Кима Рихолта и Дарелла Бейкера, он был четвёртым фараоном в династии. Некоторые специалисты, в том числе Детлеф Франке, который, тем не менее, выделяет для него годы правления, ставят под сомнение существование этого фараона, утверждая, что он был тождественен с Аменемхет-Сенебефом, вторым царём этой династии. Важным аргументом служит то, что оба фараона носят одно и тоже тронное имя Сехемкара, что в пределах одной династии практически не встречается.

В Элефантине была обнаружена сидящая на троне статуя Сехемкара Аменемхета V, к сожалению, расколотая на шесть частей. Голова с частью правого плеча была обнаружена ещё в XIX веке и сегодня находится в Музее истории искусств в Вене. Остальные части были обнаружены позднее уже в XX веке (в 1932 году) и ныне хранятся в Нубийском музее в Асуане. Благодаря надписи, размещённой на троне, удалось идентифицировать эту статую. Эта посвятительная надпись гласит: «Благой Бог, владыка Обеих Земель, мастер церемоний, царь Верхнего и Нижнего Египта Сехемкара, сын Ра Аменемхет, возлюбленный Сатис, госпожи Элефантины. Да живёт он вечно!» 

Художественный стиль, принятый во времена XII династии, ясно виден на этой фрагментарной статуе. Выражение лица фараона кажется более радостным, чем на лицах некоторых великих царей предыдущей династии. 

Аменемхет V правил не менее 3 лет..

Примечания

Ссылки 
  (фр.)

Литература 
 
 

Фараоны XIII династии
Правители Африки XVIII века до н. э.